V. Alfonz néven uralkodtak:

 V. (Nemes) Alfonz leóni király (994–1028)
 V. (Nagylelkű) Alfonz aragón és nápolyi király (1396-1458)
 V. Alfonz portugál király (1432-1481)

de:Liste der Herrscher namens Alfons#Alfons V./...